Динмухамеда Кунаева — название населённых пунктов в Казахстане:

 Динмухамеда Кунаева — село в Рыскуловском районе Жамбылской области.
 Динмухамеда Кунаева — аул в Шуском районе Жамбылской области.

См. также 
 Улица Кунаева